Стетаканты (, от  — грудь и  — шип) — род вымерших хрящевых рыб, похожих на акул, из семейства Symmoriidae отряда Symmoriiformes. Ранее его относили к семейству Stethacanthidae. Рыбы обитали с позднего девона по позднюю пермь (382,7—259,1 млн лет назад) на территории современных Северной Америки, Азии и России.

Описание 
Достигали длины 0,7—2 м. Из-за диковинной формы спинного плавника стетакантов в шутку называют «гладильная доска». Только самцы обладали причудливым спинным плавником, а у самок плавник был обычным, как у современных акул. Назначение этого странного спинного плавника, как и коротких шипов на голове и передних плавниках, неизвестно. Возможно, он играл роль в привлечении самок.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на август 2021 года в род включают 12 вымерших видов:
  [syn. ]
 
 
  [syn. ]

В массовой культуре 
Стетаканты показаны в научно-популярном сериале «Прогулки с морскими чудовищами». Также эта рыба присутствует в фильме «Прогулки с монстрами».

Примечания 

Symmoriiformes
Рыбы девонского периода
Рыбы каменноугольного периода
Рыбы пермского периода
Фоссилии из девонских отложений России
Фоссилии из девонских отложений США
Фоссилии из каменноугольных отложений Китая
Фоссилии из каменноугольных отложений России
Фоссилии из каменноугольных отложений США
Фоссилии из пермских отложений Казахстана
Фоссилии из пермских отложений России
Фоссилии из пермских отложений США